Armstrong kan som auktorsförkortning betyda:

 Jan Armstrong
 Joseph Beattie Armstrong
 P.M. Armstrong

Robotskapade auktorsförkortningar